Барбарка () — наименование населённых пунктов и географических объектов в Польше.

Населённые пункты 
 Барбарка — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Барбарка — село в Конинском повяте Великопольского воеводства.

Географические объекты 
 Барбарка — наименование горы в горной системе Валбжиские горы;
 Барбарка — район города Торунь;
 Барбарка — приток реки Чарна-Конецкой;

Другое 
 Барбурка (или Барборка) — народный горняцкий праздник